Hazard peut faire référence à :
 risque, en anglais.

Patronymie 
Le patronyme francophone Hazard désignait au Moyen Âge un joueur, notamment un joueur de dés. C'est une variante de l'ancien français hasart. Le mot hasart vient de l’espagnol azar qui tire son origine de l’arabe andalou az-zahr « dé, jeu de dés ».

En France, Hazard est un nom de famille principalement localisé en Seine-Maritime (Normandie) et dans les Hauts-de-France. On le retrouve également en Belgique francophone.

 Hugues des Hazards (1454-1517), évêque de Toul ;
 Pierre Nicolas Joseph Hazard, (1750-1797), général de brigade de la Révolution française ;
 Louis Henri Joseph Hazard (1771-1835), militaire français ;
 Henry T. Hazard (1844-1921), homme politique américain ;
 Paul Hazard (1878-1944), historien et essayiste français ;
 Jacques Hazard (1920-1942), Compagnon de la Libération ;
 Richard Hazard (1921-2000), compositeur américain ;
 Robert Hazard (1948-2008), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Thierry Hazard (1962-), chanteur français ;
Thierry Hazard (1966-), footballeur belge, père des trois suivants ;
 Eden Hazard (1991-), footballeur belge ;
 Thorgan Hazard (1993-), footballeur belge, frère du précédent ;
 Kylian Hazard (1995-), footballeur belge, frère des précédents.

Toponymes 

 Hazard, une ville située dans le Kentucky.

Œuvres 

 , film de George Marshall sorti en 1948 ;
 , film de Sion Sono sorti en 2005 ;
 Bio-Hazard Battle, un jeu vidéo de type shoot them up ;
 El Hazard, un anime en 7 épisodes de Hiroki Hayashi.

Voir aussi 
 Hasard

Lien externe 

Patronyme normand
Patronyme wallon